Аугустинайтис () — литовская фамилия. Её женские варианты Аугустинайтене (; замужняя женщина) и Аугустинайтите (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Аугустинайтис, Арунас (род. 1958) — литовский теоретик коммуникации, доктор социальных наук.
 Аугустинайтис, Владас (1898—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.